Karisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karisaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari), 
 Karisaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Karisaari (ö i Birkaland, Tammerfors), 
 Karisaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 61,23, long 24,43), 
 Karisaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 61,28, long 24,57), 
 Karisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa), 
 Karisaari (ö i Lappland, Östra Lappland), 
 Karisaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Karisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,92, long 23,94), 
 Karisaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,15, long 26,93), 
 Karisaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,47, long 26,14), 
 Karisaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,58, long 26,58), 
 Karisaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 67,40, long 26,59), 
 Karisaari (ö i Lappland, Tornedalen), 
 Karisaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,13, long 23,61), 
 Karisaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Karisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Karisaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Karisaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,01, long 27,05), 
 Karisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,23, long 24,02), 
 Karisaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,14, long 24,24), 
 Karisaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,04, long 24,61), 
 Karisaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,74, long 27,65), 

Robotskapade Finlandförgreningar